David Bushnell puede hacer referencia a:

 David Bushnell (inventor) (1742 - 1824), inventor de uno de los primeros submarinos.
 David Bushnell (historiador) (1923 - 2010), historiador especializado en la historia de Colombia.